«Не оглядывайся» (; Франция, 2009) — триллер режиссёра Марины де Ван. Был показан вне конкурса на Каннском кинофестивале 2009 года.

Сюжет 
Жанна - писательница и мать двоих детей. Она хочет написать автобиографический роман о своей жизни, но отказ от агентства приводит ее к нервному срыву. Жанна начинает видеть непонятные изменения в её семье, доме, а также в своей внешности; при этом окружающие никаких изменений не замечают. Черты ее лица меняются, внешность ее мужа и детей - тоже, ее дети делают непонятные жесты, а вещи в квартире расставлены иначе. Жанна уверена, что это — не просто результат усталости и стресса, как считают её близкие. Она не может справиться с чувством нереальности и обмана вокруг себя, хотя психолог не находит в ней никаких признаков болезней. По ходу фильма и ее тело тоже меняется, как и дом вокруг: с одной стороны головы у нее отрастают волосы, одежда становится мала, и постепенно образ Жанны #1 меняется в образ Жанны #2.

Устав от того, что муж не понимает ее, не верит, и испытывая агрессию, она решает отправиться к матери, но и та не очень рада ее видеть: она прочла ту самую автобиографию и нашла описание себя там крайне нелестным. В доме матери, в давно закрытом шкафчике, Жанна находит фотографию, на которой кроме них есть ещё и другая женщина, которую её мать назвала случайной знакомой, но именно это лицо Жанна иногда видит вместо лица матери. Хоть она не добивается от нее прямой правды, в шкатулке матери она находит украшение той женщины с фото, что косвенно доказывает их хорошие взаимоотношения. Жанна решает отправиться в Италию и разыскать эту женщину, потому что ей кажется, что она может пролить свет на изменения, происходящие с ней, а также на её детство, о котором она ничего не помнит, потому что попала в автомобильную аварию. Ее там никто не узнает, даже когда она показывает снимок, а ее дереализация становится все сильнее. Ее преследует видение убегающей девочки, за которой она бежит и в какой-то момент меняется, приобретая черты совсем юного ребенка.

Так она узнает от своей настоящей матери подлинную правду: в детстве у Жанны была лучшая подруга Роза-Мария. Девочки вместе попали в автомобильную аварию, где Жанна погибла. Роза-Мария испытала такое психологическое потрясение и чувство вины за смерть подруги, что с того момента сама начала называться Жанной, забыла всю свою жизнь до восьми лет, а мать погибшей Жанны забрала ее с собой во Францию. До момента написания автобиографии она не вспоминала ничего из своей прошлой жизни, но теперь все становилось на свои места: мужчина, которого она иногда видела вместо своего мужа, оказался ее братом Джанни, а ее вторая "мать" была настоящей биологической матерью. 

В финале фильма полностью здоровая "Жанна" возвращается домой к своей семье и детям. Никто не знает, где она была, а сама она говорит, что просто погостила у матери и теперь ей лучше. Хоть по дороге к дому она выглядит так же, как в начале фильма, эта Жанна #1 остается на пороге, а к семье заходит Жанна #2, но книгу-автобиографию обе Жанны пишут в четыре руки, сидя рядом. Таким образом, Роза-Мария вспомнила свою настоящую жизнь, а показанные рядом две Жанны символизируют примирение ее обеих частей.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-драмы Франции
Фильмы о писателях
Фильмы Марины де Ван
Фильмы Франции 2009 года
Фильмы о психических заболеваниях